

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Pod Łąkami – część miasta Działoszyn
 Pod Łąkami – część wsi Wola Krogulecka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Pod Łąkami – część wsi Chańcza w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Pod Łąkami – część wsi Maksymilianów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów